

Persone
Antonio Bettoni – calciatore italiano
Carlo Bettoni – agronomo italiano
Dante Bettoni – politico e sindacalista italiano
David Bettoni – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Federico Bettoni – ex calciatore italiano
Francesco Bettoni – calciatore e allenatore di calcio
Gaetano Bettoni – politico italiano
Niccolò Bettoni – editore e tipografo italiano
Patrick Bettoni – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
Valerio Bettoni – politico italiano
Vincenzo Bettoni – basso italiano

Altro

 Bettoni (famiglia)

Cavallerizza Bettoni